Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1985 проведён с 3 по 12 апреля в округе Лент города Неймеген.

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (13-ый турнир).

Петра Полман во второй раз стала чемпионкой страны. На втором месте многократная победительница национального чемпионата Барбара Грас. Третья — прошлогодняя чемпионка Лён Оттен.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

апрель 1985 года
1985 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1985 году
женщины 1985
Спортивные соревнования в Неймегене